Hadar kan syfta på:
 Hadar (namn) – ett svenskt förnamn
 Hadar (stjärna) – annat namn på Beta Centauri.
 Hadar (stiftelse) – stiftelse för integration av funktionshindrade
 Hadar (stadsdel) – stadsdel i staden Haifa, Israel
 Hadar (utgrävningsplats) – utgrävningsplats i Afar-regionen, Etiopien
 Hadar, Nebraska – by i Pierce County, Nebraska, USA, med 300 invånare.